

Musica 
 Beautiful Life – singolo degli Ace of Base del 1995
 Beautiful Life – album di  Guy Sebastian del 2004
 Beautiful Life – album di Martha Davis del 2004
 Beautiful Life – album di Bruce Guthro del 2006
 Beautiful Life – singolo di James Morrison del 2012
 Beautiful Life – singolo degli Union J del 2013
 Beautiful Life – album di Dianne Reeves del 2014
 Beautiful Life – album di Chuck Brown del 2014
 Beautiful Life – album di Måns Zelmerlöw del 2014
 Beautiful Life – singolo di Nick Fradiani del 2015
 Beautiful Life – singolo di Lost Frequencies del 2016
 Beautiful Life – album di Rick Astley del 2018

Televisione 
 Beautiful Life – serie televisiva giapponese
 The Beautiful Life – serie televisiva statunitense